Ambo kan syfta på följande platser:

Ekvatorialguinea 

 Palé (provinshuvudstad), Annobon,

Etiopien 

 Ambo (distrikt i Etiopien), Oromia, 
 Ambo (stad)

Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar